Antoine-Augustin Renouard (1765-1853), bibliographe et libraire français établi en l'hôtel Brancas, 6 rue de Tournon à Paris (devenu en 1887 la Libraire Henri Laurens), eut trois fils :
 Charles Renouard (1794-1878), juriste, moraliste et homme politique français ;
 dont Alfred-Augustin Renouard († 1883), cofondateur des Salins du Midi,
 qui eut un fils, Philippe Renouard (-), bibliographe spécialiste du , associé en 1892 à l'imprimeur de la Revue des deux Mondes, Georges Chamerot, dont il reprendra l'affaire, devenue Imprimerie Renouard, 19 rue des Saints-Pères, pour ensuite jouer un rôle important dans le syndicalisme des imprimeurs typographes ;
 Jules Renouard (-), libraire-éditeur, repreneur de la librairie de son père, marié à Adèle Cunin-Gridaine, fille du ministre Laurent Cunin-Gridaine, puis à Amélie Talabot, sœur de Paulin Talabot ;
 dont Léopold Renouard (1833-1910), financier, sous-gouverneur de la Banque de France
 et Georges Renouard (1843-1897), second mari de Valentine Haussmann (1843-1901)
 Paul Renouard (1803-1871), Imprimeur, puis consul de France
 dont la fille, Lucie Renouard, fut l'épouse du général Boulanger.

 Flavie Renouard (née en 2000), athlète française
 Isidore Renouard (1910-1975), homme politique français
 Jean Renouard (1874-1962), dramaturge et poète français ;
 Jean-Pierre Renouard (né en 1922), écrivain et résistant français
 Jean Charles Renouard (1727-1807), général de brigade français ;
 Léone Marie Madeleine Renouard (née en 1924), actrice française connue sous le nom de scène Marie Albe
 Maël Renouard (né en 1979), écrivain français
 Michel Renouard (né en 1942) universitaire et un écrivain de romans policiers français
 Paul Renouard (1845-1924), dessinateur, graveur et peintre français
 son petit-fils, François Baron-Renouard (né en 1918), peintre français
 Pierre Renouard (1744-1825), prêtre et historien du comté du Maine
 Sébastien Renouard (né en 1984), footballeur français
 Thérésa Renouard, actrice française
 Yves Renouard (1908-1965), historien médiéviste français

Renouard de Bussière
 général Julien Raphäel Renouard de Bussière (1774-1804) second mari de Marguerite Françoise Bouvier de la Mothe de Cepoy (1767-1808)
 Louise Sophie Mélanie Renouard de Bussière, (1836-1914), personnalité parisienne sous le Second Empire

Renouard de Sainte-Croix
 Carloman Louis François Félix, marquis Renouard de Sainte-Croix (1773-1840) : officier français
 Louis Marie Philibert Edgar Renouard de Sainte-Croix, préfet des Deux-Sèvres en 1851

Renouard de Villayer
 Jean-Jacques Renouard de Villayer (1607-1691), conseiller d'État et membre de l'Académie française

Voir aussi 
 Le Renouard, commune française du département de l'Orne

Références